Прессова́ние (от  — давлю, жму) — процесс обработки материалов давлением, производимый с целью увеличения плотности, изменения формы, перераспределения фаз материала, для изменения механических или иных его свойств.

Прессование представляет собой процесс выдавливания помещенной в контейнер заготовки через отверстие в матрице усилием пресс-штемпеля (пуансона), снабженного пресс-шайбой. В случае прессования полых заготовок, в том числе труб, оснастка дополняется иглой, закрепленной либо на пуансоне, либо в иглодержателе, имеющем независимый привод. Форма матрицы определяет форму профиля получившегося изделия.

Как правило, для прессования применяют прессы высокого давления. Прессование используют в различных отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве.

Прессование следует отличать от ковки и штамповки.

В зависимости от схемы приложения усилий различают следующие виды прессования:
 прямое прессование (направление движения металла совпадает с направлением движения пресс-шайбы);
 обратное прессование (материал перемещается навстречу движению матрицы, выполняющей также функции пресс-шайбы).

См. также 
 Компактирование нанопорошков
 Формула Перлина

Ссылки 
 
 Учебный фильм «Прессование и волочение»

Обработка металлов давлением
Технологии машиностроения